Călugărițele Ursuline (în , acronim OSU) sunt un ordin călugăresc catolic al cărui nume derivă din numele Sfintei Ursula. A fost fondat în noiembrie 1535 de către sfânta Angela de Merici cu scopul de a dezvolta educația (în rândul fetelor) și de a avea grijă de persoanele nevoiașe sau bolnave. Fondarea ordinului ursulinelor a avut loc în contextul Reformei Catolice (Contrareforma), pentru a îmbunătăți nivelul de educație și disciplină în rândul clerului și credincioșilor catolici. Ursulinele au îndeplinit în privința școlilor de fete același rol pe care l-au avut iezuiții în privința școlilor de băieți.

Edificii 
Pe teritoriul României, călugărițele ursuline au activat în următoarele centre:
 Biserica și Complexul Ursulinelor din Sibiu
 Complexul Ursulinelor din Oradea

Galerie de imagini

Vezi și 
 Sfânta Ursula

Legături externe 
   Ursuline 
  Ursulines of the Roman Union: Official website
  Ursulines of the United States
   
  The Ursuline convent in Beaugency France
  Become a Nun The Ursulines Youngstown, Oh.
  Congregația ursulinelor Inimii lui Isus în Agonie 
  Union Romaine des Ursulines
  Lettre de Jean-Paul II à l'occasion du centenaire de l'union romaine de l'ordre de Sainte Ursule, în română: Scrisoare a lui Ioan Paul al II-lea cu ocazia centenarului Uniunii Romane a Ordinului Sfintei Ursula
   Istoria Ursulinelor (Québec)
   Le Couvent des Sœurs Ursulines de Beaugency

Ursuline
Fondări în 1535